Rzeki:
 Almond – rzeka w Szkocji, w hrabstwach North Lanarkshire, West Lothian i City of Edinburgh, dopływ zatoki Firth of Forth
 Almond – rzeka w Szkocji, w hrabstwie Perth and Kinross, dopływ rzeki Tay

Miejscowości w USA:
 Almond – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Almond – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Almond – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Almond – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage

Gminy w USA:
 Almond (ang. Almond Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone
 Almond (ang. Almond Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Almond (ang. Almond Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stanly
 Almond (ang. Almond Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage

Biografie:
 Marc Almond – brytyjski piosenkarz, kompozytor i aktor